George Frederico Torres Homem Chaia – cestista brasiliano
 Guy-Manuel de Homem-Christo – disc jockey e produttore discografico francese
 Lopo Homem – cartografo portoghese del XVI secolo
 Mauro Torres Homem Rodrigues – ex calciatore brasiliano, difensore